Příjmení Komrska nosí více různých osob:

 Jiří Komrska (* 1936) – český fyzik
 Ján Komrska (* 1943) – český architekt
 Jana Komrsková (* 1983) – česká gymnastka